Ambon, une commune du Morbihan ;
 Ambon, une île faisant partie de l'archipel des Moluques, en Indonésie ;
 Ambon, la capitale de la province des Moluques, en Indonésie.

Ambon peut aussi désigner :
 Ambon, un élément de mobilier religieux.

Homonymie de toponyme